Pladen ist der deutsche Name von:
 Blatno u Podbořan in der Tschechischen Republik
 Sappada, einer deutschen Sprachinsel in Norditalien, auch „Bladen“

Siehe auch:
 Bladen